mandragora – rodzaj roślin z rodziny psiankowatych, jednym z gatunków jest mandragora lekarska
 Mandragora – demon
 Mandragora – zespół grający rock-metal
 Mandragora – wydawnictwo komiksowe
 Mandragora – czeski filmowy dramat psychologiczny
 „Mandragora” – polskie czasopismo wydawane we Wrocławiu w latach 1983–1990

Zobacz też